

Geografia

Ellingham (Hampshire)
Ellingham (Norfolk)
Ellingham (Northumberland)